Це список країн в Європі за щільністю населення.

Трансконтинентальні країни 
Деякі з перерахованих нижче країн є трансконтинентальні, означаючи, що вони лише частково знаходяться в Європі:
 До списку включено Росію.
 Туреччину не включено до списку.
 Для Франції подана лише європейська частина.
 Дані для Іспанії включають острови і території.
 Дані для Португалії включають Мадейру.
 Сербія і Чорногорія перераховані як окремі країни, хоча на момент оцінки вони були однією країною.
 Стосовно Косова, див. міжнародне визнання Республіки Косово.

Країни і території

Невизнані і частково визнані держави

Див. також 
 Статистика Європейського Союзу
 Список країн за густотою населення

Посилання 
 Країни Європи за населенням.

Населення Європи
Географія Європи